Olot – comune della Spagna
 Olot – città dell'Uzbekistan